Er zijn twee Nederlandse politici met de naam Toine Manders, zie:

 Toine Manders (politicus, 1956), CDA, voorheen VVD en 50Plus.
 Toine Manders (jurist), jurist en lijsttrekker Libertarische Partij
 Toine Manders (kunstenaar)